Giovanni Vitali (1794-1855) – architetto italo russo operante a Mosca
 Giovanni Vitali – professore di anatomia umana all'università di Pisa fino al 1946
 Giovanni Vitali (1907-1999) – ciclista su strada italiano
 Giovanni Battista Vitali (1632-1692) – compositore e violinista italiano